Эмуан из Флёри (Аймоин из Флёри; ; ; ) — французский хронист и поэт, монах-бенедиктинец, автор незавершённой «Истории франков» в четырёх книгах, описывавшей события до 654 года. Один из зачинателей историографической школы аббатства Флёри.

Биография 
Выходец из аристократической семьи из Перигора, он в юном возрасте принял постриг в бенедиктинском аббатстве Флёри на Луаре (Флёри-сюр-Луар), в окрестностях Орлеана, где между 969 и 978 годами получил монастырское образование.

«История франков» 
Около 987 года по наказу главы монастыря Флёри-сюр-Луар Аббона (945—1004), начал писать новую историю франкского народа, предназначавшуюся для происходившего из Орлеана короля Роберта (972—1031; правил в 996—1031 гг.), единственного сына Гуго Капета. Роберт родился, когда его отец был ещё только герцогом франков. Поэтому, пересказав легенду о происхождении франков от троянцев, Эмуан прибавил к ней легенду о священном сосуде — Святой стекляннице, которую монахи позаимствовали из составленного Реймсским архиепископом Гинкмаром в 878 году жизнеописания святого Ремигия. Согласно легенде, сосуд с елеем принесла «голубица белее снега». Согласно Эмуану, это священный елей, постоянно обновляющийся в сосуде и служащий для миропомазания королей. Факт немаловажный для значимости франкского короля () — правителя варварского происхождения в глазах римлян.

Хроника послужила одним из источников для латинских «Больших французских хроник», или «Хроник Сен-Дени» (; XII—XIII века). Законченная около 998 года, она доведена была Эмуаном лишь до 654 года, и лишь в XII столетии продолжена до 1165 года анонимом. Впервые хроника была издана в 1514 году в Париже под заглавием «Historia francorum» (в русском переводе «Пять книг истории франков»), и в 1576 году переиздавалась Жаном Нико, в 1641 году Франсуа Дюшеном (), а позже Мартином Буке в собрании «Rerum gallicarum и francicarum Scriptores».

Другие труды 
Является также автором жития настоятеля Аббона (ум. 1004), после смерти которого написал также агиографическое сочинение «Чудеса святого Бенедикта» (). В нём он пишет, в частности, о короле Гуго Капете, что тот «некогда умело правил герцогством Франции».

Примечания

Литература 
 
 
 Rech Régis. Aimon of Fleury // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 Пять книг истории франков // (пер. Ю. В. Фарафонова в «Викитеке»).
 Aimoin de Fleury // Национальная библиотека Франции
  Aimoinus Floriacensis, Historia Francorum; манускрипт 1332 года; Национальная библиотека Франции; Париж.

Хронисты Франции
Латинские писатели Средневековья
Историки по алфавиту
Хронисты X века
Бенедиктинцы Франции